

Geografia

Austria 
 St. Koloman – gmina w kraju związkowym Salzburg, w powiecie Hallein

Inne 
 St. Koloman – opactwo

Zobacz też 
 Koloman
 Sankt Koloman